André Veilleux – ex hockeista canadese su ghiaccio
 David Veilleux –  ex ciclista su strada canadese
 Stéphane Veilleux –hockeista canadese su ghiaccio